Нэнси Салливан ( (, , США) — американская , телеведущая и . Является комедийной актрисой и получила опыт в импровизациях, работая с труппой  в Сан-Хосе. Она сыграла роль Одри Паркер-Николс в хитовом телесериале «Дрейк и Джош» на телеканале Nickelodeon. В The Amanda Show она сыграла различных персонажей, подобно Мэрси Стаймпл, миссис Клутц, мисс Дебоа и других учителей, а также клиентов для скетчей «Blockblister» и «...Dooper».

Она училась актёрскому мастерству и танцам в университете Юты. Моделями её ролей послужили Люсиль Болл, Трейси Ульман и Кэрол Бёрнетт.

Также Салливан снялась во множестве рекламных роликов, включая несколько относительно недавних для сети супермаркетов .

Она написала сценарий к фильму «Threat of Exposure», который вышел в 2002 году.

Особую известность принесли ей фильмы:
«Притворщик», «Беверли-Хиллз 90210», «Дрейк и Джош».

Фильмография 
 1984: «Single Bars, Single Women» — сестра
 1987: «Salvation!: Have You Said Your Prayers Today?»
 1989: 
 1990: «Беверли-Хиллз, 90210»
 1991:  (эпизод 5x17)
 1992: Melrose Place
 1993: «Точка кипения» — клерк
 1995: «Guns and Lipstick» — работник по обслуживанию клиентов
 1995: JAG
 1996: «Притворщик»
 1997: The Setting Son
 1998: Seven Days
 1999–2002: «The Amanda Show» — различные персонажи / себя
 1999: The Deep End of the Ocean
 2004-2007: «Дрейк и Джош» — Одри Паркер-Николс
 2005:  — жена мистера Бендера
 2005: The Weekend
 2006: «Дрейк и Джош в Голливуде» — Одри Паркер-Николс
 2006-2007:  — миссис Джонсон
 2007:  — Одри Паркер-Николс
 2008: «Счастливого Рождества, Дрейк и Джош» — Одри Паркер-Николс
 2010: «All Kids Count»

Сценарные работы 
 2002: «Threat of Exposure»

Ссылки 
 

Телеведущие США